Rio Open 2020, właśc. Rio Open presented by Claro 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2020 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 915 485 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Brazylii